Рылько — славянская фамилия.

Носители:
 Рылько, Пётр Дмитриевич  (1904—1993) — советский педагог, Герой Социалистического Труда.
 Рылько, Илия Игнатьевич (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.